Constantí II era germà de Jordi I d'Imerètia i fill de Bagrat I Mtziré. Va succeir al seu germà a Imerètia i Xoropan. Va morir a la batalla de Xalaghan el 1401.

Referències 
 

Reis d'Imerètia
Dinastia Bagrationi